Toyota Princess Cup — женский профессиональный теннисный турнир II категории, проводившийся Женской теннисной ассоциацией (WTA) с 1997 по 2002 год в Токио на открытых кортах с твёрдым покрытием в сентябре или начале октября (в 2000 году). Турнир занял в сетке WTA-тура место другого турнира, Nichirei International, также проводившегося в сентябре в Токио. Турнир оперировал призовым фондом в 450 тысяч долларов в первый год проведения и 585 тысяч долларов в последний год и был рассчитан на 28 участниц в одиночном разряде и 16 пар.

Победительницы и финалистки

Одиночный разряд

Парный разряд

Ссылки 
 Архив турниров на сайте WTA 
 Официальный сайт турнира 2002 года